Jollas  — род аранеоморфных пауков из подсемейства  в семействе . Большинство видов распространены в Центральной и Южной Америке. Однако, один вид — Jollas lahorensis, встречается в Пакистане; возможно, что вид классифицирован ошибочно.

Виды 
 Jollas amazonicus Galiano, 1991 — Бразилия
 Jollas armatus (Bryant, 1943) — Гаити
 Jollas crassus (Bryant, 1943) — Гаити
 Jollas geniculatus Simon, 1901 — Панама, Тринидад, Колумбия, Венесуэла, Гвиана 
 Jollas hawkeswoodi Makhan, 2007 — Суринам
 Jollas lahorensis (Dyal, 1935) — Пакистан
 Jollas manantiales Galiano, 1991 — Аргентина
 Jollas minutus (Petrunkevitch, 1930) — Пуэрто-Рико
 Jollas paranacito Galiano, 1991 — Аргентина
 Jollas pompatus (Peckham & Peckham, 1893) — Панама, Сент-Винсент и Гренадины
 Jollas puntalara Galiano, 1991 — Аргентина

Ссылки 
 Platnick, Norman I. (2009): The world spider catalog, version 9.5. American Museum of Natural History.
 Explore the Tree of Life
 CATALOGUE OF SALTICIDAE (ARANEAE)

Пауки-скакунчики
Паукообразные Южной Америки
Роды паукообразных
Таксоны, описанные Эженом Симоном